Das Damendoppel der French Open 1993 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Titelverteidigerinnen waren Gigi Fernández und Natallja Swerawa. Das Finale bestritten Gigi Fernández und Natallja Swerawa gegen Larisa Neiland und Jana Novotná, das Gigi Fernández und Swerawa in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 
 

Damendoppel
1993